Mohs steht für:

 Härteskala von Feststoffen, siehe Härte #Härteprüfung nach Mohs
 Mohs Seaplane, US-amerikanischer Fahrzeughersteller

Mohs ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Mohs (1867–1925), deutscher Gewerkschafter
 Erik Mohs (* 1986), deutscher Radrennfahrer
 Friedrich Mohs (1773–1839), deutscher Mineraloge
 Gerhard Mohs (1923–2000), deutscher Wirtschaftsgeograph

Siehe auch:
 Moos
 Mos